gromada Radomyśl (powiat siedlecki)
 gromada Radomyśl n/Sanem (powiat tarnobrzeski)
 gromada Radomyśl Wielki (powiat mielecki)